Фаре́с Фаре́с (, род. 29 апреля 1973 года, Бейрут) — ливано-шведский актёр. Наиболее известен по роли Фаузи Надаля в телесериале «Тиран».

Биография 
Фарес родился в Бейруте, Ливан в семье Жана Фареса, который также был актёром. У него есть младший брат, режиссёр Юсеф Фарес, а также четыре сестры. У него ассирийские корни. В 1987 году, когда Фаресу было четырнадцать лет, его семья переехала в Эребру в Швеции. Они спасались от Гражданской войны в Ливане и выбрали Швецию, так как там уже жили их родственники. Фарес отметил, что выучил шведский язык в первые три месяца жизни в стране.

С пятнадцати лет Фарес выступал в местной театральной группе в Эребру. Когда ему исполнилось девятнадцать лет он стал посещать театральную школу в Мёльндале в Гётеборге. Позже он шесть лет работал в театре Тамор.

Личная жизнь 
Фарес делит своё время между Стокгольмом, Швеция и Лос-Анджелесом, Калифорния.

Фильмография

Примечания